charleston (dans), een dans
 charlestonmechaniek, voorloper van de hihat
 Charleston (motorfiets), een Australisch historisch motorfietsmerk
 Charleston (film), film uit 1977 met Bud Spencer in de hoofdrol
Plaatsen in de Verenigde Staten
 Charleston (Arkansas)
 Charleston (Illinois)
 Charleston (Mississippi)
 Charleston (Missouri)
 Charleston (South Carolina)
 WTA-toernooi van Charleston
 Charleston (Tennessee)
 Charleston (Utah)
 Charleston (West Virginia)
Plaatsen elders
 Charleston (Newfoundland en Labrador), Canada
 Charleston (Nova Scotia), Canada
 Charleston (Ierland)
 Charleston (Zuid-Australië)